«Cornflake Girl» (рус. «Кукурузная девочка») — песня американской певицы Тори Эймос, второй сингл из её альбома Under the Pink. Для композиции было снято два музыкальных видео, так как оригинальное сочли слишком странным для американской аудитории. Певица Мерри Клэйтон исполнила бэк-вокал, а также строчку-бридж «man with the golden gun» ().

Песня достигла 4-й позиции в британском чарте, и стала самым успешным международным хитом Эймос, на тот момент. В Австралии, песня добралась до 19-й строчки, и заняла 35-е место в опросе радиостанции Triple J «Самые горячие хиты 1994 года», что позволило ей попасть в сборник этого радио — Hottest 100. Также, песня заняла 433-е место в списке журнала Blender «500 величайших песен, со времён твоего рождения».

Тематика песни 
Источником вдохновения для песни был роман Элис Уокер «Обладая тайной радости», о молодой африканской девушке, проходящей через ритуал женского обрезания. Эймос была возмущена этой концепцией — мать может подвергнуть свою дочь такому зверскому акту, и песня возникла как исследование идеи предательства между женщинами. В песне фигурируют две категории женщин: «девочки-изюминки» — они «мультикультурные» и непредубеждённые, и «кукурузные девочки» — они имеют «узкий кругозор» и полны предрассудков.

Акцент на кукурузных хлопьях и изюме являлся аллегорией на «пищевой наполнитель» коробки хлопьев для завтрака, подразумевая, что «девочки-изюминки» попадаются гораздо реже, чем «кукурузные девочки». Эймос сетовала в интервью, что из-за популярности этой песни к ней прицепилось прозвище «кукурузная девочка», хотя она считает себя «изюминкой» (в этой классификации). Кроме того, она ясно заявляет в первой строчке своей песни: «Никогда не была кукурузной девочкой».

В 1987, тогда ещё никому неизвестная Эймос снялась рекламе кукурузных хлопьев фирмы Kellogg, благодаря которой девушка стала узнаваема. Этот завтрак включал в себя как изюм так и кукурузные хлопья, совпадение ли это всё или нет — неизвестно.

На волне успеха фирма Atlantic выпустила серию кукурузные хлопьев c изображением Эймос на коробке, дабы «подогреть» популярность песни. В настоящее время эти хлопья — раритет коллекционеров.

Музыкальное видео 
Для «Cornflake Girl» было снято два музыкальных видео. Британская версия была срежиссирована творческим дуэтом Big TV!, режиссёров — Энди Делени и Монти Уайтблумом. По словам Эймос, эта версия была основана на сказке «Волшебник из страны Оз», за исключением того, что вместо волшебной страны Дороти попадает в Ад. Боссы лейбла Atlantic, считали эту версию клипа «немного странной» для американского зрителя, связи с этим решили сделать второй вариант клипа, который был срежиссирован самой Эймос вместе с Нэнси Беннетт. В этой версии видео — Тори едет за рулём грузовика «набитым» девушками, по типичной американской пустыне.

Список композиций 
Компакт-диск (США)
 «Cornflake Girl» (отредактированная версия) — 3:54
 «Sister Janet» — 4:00
 «Daisy Dead Petals» — 3:03
 «Honey» — 3:47

Компакт-диск (Великобритания, Австралия, Германия) (с другой обложкой)
 «Cornflake Girl» — 5:05 (по ошибке, фигурирует как «отредактированная версия»)
 «Sister Janet» — 4:00
 Piano Suite
 «All The Girls Hate Her» — 2:23
 «Over It» — 2:11

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Текст песни  на сайте MetroLyrics

Феминистические песни
Синглы Atlantic Records
Песни Тори Эймос
Синглы East West Records